es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Yamagata
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Montedio Yamagata
Futbolistas del Zweigen Kanazawa
Futbolistas del FC Gifu